Andreas Ekberg (1985), Zweeds voetbalscheidsrechter
 Anita Ekberg (1931-2015), Zweeds actrice
 Niclas Ekberg (1988), Zweeds handballer